

Patronyme 
 Charles Bouaziz (1962-), homme d'affaires français.
 Joakim Bouaziz (19?-), connu sous le nom de scène Joakim, est un musicien français.
 Mustapha Bouaziz (19?-), militaire, homme politique et diplomate tunisien.
 Nacera Bouaziz (1976-), pongiste algérienne.
 Olfa Bouaziz (1979-), tireuse sportive tunisienne.
 Sigrid Bouaziz (1984?-), actrice française.
 Slim Bouaziz (1950-), joueur tunisien d'échecs.

Autres 

 Oulad Bouaziz, tribu marocaine.